Il Campionato del Mondo B 2014 è stata la 16ª edizione del campionato del mondo B di hockey su pista; la manifestazione è stata disputata in Uruguay a Canelones dal 15 al 22 novembre 2014.
La competizione fu organizzata dalla Fédération Internationale de Roller Sports.
Il torneo è stato vinto dalla nazionale austriaca per la 1ª volta nella sua storia.

Città ospitanti e impianti sportivi

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Tabellone principale

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º - 4º posto

Finale 1º - 2º posto

Girone 5º - 7º posto

Risultati

Classifica

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 
 
 

B 2014
 
Competizioni sportive a Canelones
Hockey su pista in Uruguay